Arguspriset är ett svenskt pris som Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Uppsala tilldelar "en person eller en organisation som på ett förtjänstfullt sätt har manifesterat humanioras värde och betydelse för en bredare allmänhet." Prissumman är 100 000 kronor.

Pristagare 
 2008: Olle Josephson
 2010: Christer Åsberg
 2011: Hans Furuhagen
 2012: Nathan Shachar
 2013: Patrik Hadenius
 2014: Jan Stolpe
 2015: Ola Larsmo
 2017: Bitte Hammargren
 2018: Niklas Orrenius

Källor 

Vetenskapspriser i Sverige
Kulturpriser i Sverige
Priser och utmärkelser instiftade 2008
Humaniora